
В этой статье перечислены составы мужских национальных баскетбольных сборных на чемпионат Европы по баскетболу 2011 года в Литве, проходящем в период с 31 августа по 12 сентября 2010 года.

Группа A

Великобритания

Испания

Литва

Польша

Португалия

Турция

Группа B

Германия

Израиль

Италия

Латвия

Сербия

Франция

Группа C

Босния и Герцеговина

Греция

Македония

Финляндия

Хорватия

Черногория

Группа D

Бельгия

Болгария

Грузия

Россия

Словения

Украина